Oakwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oakwood Township (Illinois)
 Oakwood Township (Minnesota)
 Oakwood Township (North Dakota)
 Oakwood Township (South Dakota)